Rocky steht für:

 Rocky (Filmreihe), US-amerikanische Filmreihe
 Rocky (Musical), deutschsprachiges Musical aus dem Jahr 2012
 das Rocky-Experiment aus der Bobo doll study des Psychologen Albert Bandura
 Daihatsu Rocky, japanischer Geländewagen
 Fender Stratocaster "Rocky", Gitarre

Rocky ist der Vor- oder Kampfname folgender Kampfsportler:

 Rocky Boyd (* 1936), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Rocky Graziano (1919–1990), US-amerikanischer Boxer
 Rocky Johnson (1944–2020), kanadischer Wrestler
 Rocky Marciano (1923–1969), US-amerikanischer Boxer
 Graciano Rocchigiani (1963–2018), deutscher Boxer

— Rocker:
 Rocky, der Irokese (1926–1987), deutscher Rockmusiker

— Politiker:
 Spitzname von Nelson Rockefeller (1908–1979), US-amerikanischer Politiker

— Künstlername:
 ASAP Rocky (* 1988), US-amerikanischer Rapper

Rocky ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rocky (Arkansas)
 Rocky (Colorado)
 Rocky (Oklahoma)

Siehe auch:

 Rocky Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Rocky Cove, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Rocky Creek
 Rocky Ford
 Rocky Hill
 Rocky Island
 Rocky Mountains
 Rocky Point
 Rocky Ridge
 Rocky River
 Rocchi
 Roki